Styggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Styggtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Styggtjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Styggtjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (1,1 ha)
Styggtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Styggtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (4,64 ha)
Styggtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (15,1 ha)
Styggtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Styggtjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,6 ha)
Styggtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (43,9 ha)
Styggtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Styggtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (21 ha)
Styggtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Styggtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn